Клубный чемпионат мира по футболу 2017 — футбольный турнир, который проходил с 6 по 16 декабря 2017 года в ОАЭ. Он стал 14-м розыгрышем Клубного чемпионата мира по футболу, турниром, организуемым ФИФА между победителями клубных турниров каждой из 6 конфедераций.

Заявки на проведение турнира 
4 страны подали заявки на проведение Клубного чемпионата мира 2017
 
 
 
 
12 марта 2015 года было объявлено, что турнир пройдёт в ОАЭ

Стадионы 
Матчи клубного чемпионата мира 2017 прошли на двух стадионах ОАЭ: «Зайед Спорт Сити» (Абу-Даби) и «Хазза бин Зайед» (Эль-Айн).

Участники

Матчи

Плей-офф за выход в четвертьфинал

Четвертьфиналы

Матч за пятое место

Полуфиналы

Матч за третье место

Финал

Бомбардиры

Интересные факты 
 «Реал Мадрид» стал первым клубом, которому удалось дважды подряд выиграть трофей.
 «Реал Мадрид» стал 3-кратным обладателем титула, сравнявшись с «Барселоной».

Примечания 

Футбол
2017 год в футболе
2017
Футбол
Футбол
Чемпионаты мира в 2017 году
Международные соревнования по футболу в ОАЭ
Чемпионаты мира в ОАЭ